Název Písková Lhota má více obcí:
 Písková Lhota (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav
 Písková Lhota (okres Nymburk) – obec v okrese Nymburk

 Písková Lhota